Humphreys megye (Mississippi)
Humphreys megye (Tennessee)